Johann Bernoulli több svájci matematikus neve:

 Johann Bernoulli (1667–1748)
 Johann Bernoulli (1710–1790)
 Johann Bernoulli (1744–1807)